Niemcy:
 Bretzenheim – okręg administracyjny Moguncji
 Bretzenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach